Доминик Кор (; ) — немецкий футболист, полузащитник футбольного клуба «Майнц 05».

Клубная карьера

«Байер 04» 
Воспитанник леверкузенского «Байера». За основную команду дебютировал 21 апреля 2012 года в матче 32-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма». Всего сыграл 2 матча в сезоне. В сезоне 2012/2013 сыграл 4 матча в чемпионате. В сезоне 2013/2014 сыграл 2 матча в чемпионате.

«Аугсбург» 
С января 2014 года по июнь 2015 года играл за «Аугсбург» на правах аренды. В сезоне 2013/2014 сыграл 8 матчей в чемпионате. В сезоне 2014/2015 сыграл 26 матчей и забил 1 гол в чемпионате. Летом 2015 года «Аугсбург» выкупил права на Кора. В сезоне 2015/2016 сыграл 31 матч в чемпионате. В сезоне 2016/2017 сыграл 26 матчей и забил 2 гола в чемпионате.

Возвращение в «Байер 04» 
Летом 2017 года вернулся в «Байер 04». В сезоне 2017/2018 сыграл 28 матчей и забил 1 гол в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 18 матчей в чемпионате.

«Айнтрахт» 
3 июля 2019 года подписал 5-летний контракт с «Айнтрахтом».

«Майнц 05» 
18 января 2021 года до конца сезона был отдан в аренду в «Майнц 05». Его арендное соглашение было продлено ещё на один сезон. В мае 2022 года был подписан клубом на постоянной основе.

В сборной 
В составе молодёжной сборной Германии выиграл Чемпионат Европы 2017. Сыграл на турнире 2 матча.

Достижения 
  Германия (до 21)
 Чемпион Европы (1): 2017.

Награды 
 Обладатель бронзовой медали Фрица Вальтера (до 18 лет) (1): 2012.
 Обладатель бронзовой медали Фрица Вальтера (до 19 лет) (1): 2013.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Байер 04 II»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Майнц 05»
Награждённые медалью Фрица Вальтера